La stagione 2018 dell'ADAC TCR Germany Touring Car Championship è la terza edizione del campionato organizzato dalla ADAC. È iniziata il 15 aprile a Oschersleben ed è terminata il 23 settembre all'Hockenheimring. Harald Proczyk, su Opel Astra TCR, si è aggiudicato il titolo piloti e la sua scuderia, la HP Racing, si è aggiudicata il titolo scuderie. Max Hesse, su Audi RS3 LMS TCR, si è invece aggiudicato il trofeo per i piloti rookie promosso dalla Honda.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Honda Rookie Challenge

Classifica scuderie

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2018